«Wardog» - американская хеви/пауэр-метал-группа, сформированная в 1994 и выпустившая свой последний релиз в 1999 году (официально о распаде не заявляла). За время своего существования коллектив выпустил три полноформатных альбома.

История 
Музыкальный коллектив Wardog был сформирован бывшим участником групп Deuce и Tension поющим гитаристом Томом Гаттисом. Tension Гаттис покинул в 1988 году и затем поступил учиться в колледж на инженера, однако жить без музыки он не мог, что и привело к созданию Wardog. Помимо Гаттиса в состав команды входили басист Крис Катеро и ударник Росс Мартинес. В год основания команда сразу записывает дебютный полноформатный альбом, получивший идентичное наименованию коллектива название Wardog. Релиз заинтересовал лейбл Metal Blade Records, который в 1996 году и выпустил второй альбом Scorched Earth, содержащий энергичный материал, вдохновлённый музыкой Raven и Iron Maiden. Третий и последний релиз Wardog A Sound Beating записывался уже с новым ударником Эриком Бонджорно. Помимо этого состав группы пополнился вторым гитаристом Крисом Салливаном.

В дальнейшем, несмотря на хорошие отзывы в прессе и успешные концертные выступления, пассивная политика выпускающего лейбла Metal Blade Records в отношении Wardog привела к распаду последней. Том Гаттис впоследствии основал проект Ballistic, а Катеро, Бонджиорно и Салливан основали Razer.

Участники

Последний известный состав 
 Том Гаттис (Tom Gattis) - вокал, гитара
 Крис Катеро (Chris Catero) - бас
 Джон Эррера (John Herrera) - ударные

Бывшие участники 
 Крис Салливан (Chris Sullivan) - гитара
 Эрик Бонджорно (Eric Bongiorno) - ударные
 Росс Мартинес (Ross Martinez) - ударные

Дискография 
 1994 - Wardog	
 1996 - Scorched Earth	
 1999 - A Sound Beating

Примечания 

Хеви-метал-группы США
Пауэр-метал-группы США